Neon  — род аранеоморфных пауков из подсемейства  в семействе . 25 видов.

Распространение 
Европа, Азия, Америка и 1 вид в Африке.

Классификация 
25 видов в том числе:
  — Украина
  — Палеарктика
  — США, Канада
  — Китай, Япония
  — Южная Европа, Центральная Европа, Казахстан
  (=Salticus reticulatus Blackwall, 1853) — Голарктика 
  — от Европы до Центральной Азии

Примечания

Ссылки 
 http://salticidae.org/salticid/diagnost/neon/neon.htm
 Platnick, Norman I. (2009): The world spider catalog, version 9.5. American Museum of Natural History.

Пауки-скакунчики
Паукообразные Азии
Паукообразные Европы
Паукообразные Северной Америки
Паукообразные Южной Америки
Роды паукообразных
Таксоны, описанные Эженом Симоном